Kaoma steht für
 Kaoma (Band), ehemalige französische Popgruppe
 Kaoma (Sambia), Stadt in Sambia
 Wellington Kaoma (* 1974), sambischer Fußballschiedsrichter